Podsavezna nogometna liga Nogometnog podsaveza Osijek predstavljala je 4. rang natjecanja u SFRJ. Prvak bi sudjelovao u kvalifikacijama za Slavonsku nogometnu zonu.

Ljestvica

Kvalifikacije za Slavonsku nogometnu zonu 
23. svibnja 1963.: NK Sloga Nova Gradiška - NK Jedinstvo Đakovo 3:2
30. svibnja 1963.: NK Jedinstvo Đakovo - NK Zvijezda Kaptol 12:0
7. srpnja 1963.: NK Jedinstvo Đakovo - NK Sloga Nova Gradiška 3:1
14. srpnja 1963.: NK Zvijezda Kaptol - NK Jedinstvo Đakovo 1:8

U Slavonsku nogometnu zonu su se plasirali NK Jedinstvo Đakovo i NK Sloga Nova Gradiška.

Bilješke 
U ovoj sezoni je sudjelovao i drugi sastav NK Slavonija Osijek, koji je bio izvan konkurencije, odnosno mečevi protiv njega se nisu računali u konačnom plasmanu klubova na tablici.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice  
 Slavonska zona 1962./63.

Izvori 
 Željko Kovač, "Povijest nogometa od NK Jedinstvo do HNK Đakovo Croatia 1962. – 2016.", Đakovo 2017., 

1962-63
1962-63
Osijek